Диродийтритербий — бинарное неорганическое соединение
тербия и родия
с формулой RhTb,
серые кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диродийтритербий образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа I 4/mcm,
параметры ячейки a = 1,125 нм, c = 2,520 нм, Z = 32,
структура типа диродийтрииттрия YRh
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре ≈1400°С
.

Примечания 

род
терб